Плугарёв — русская фамилия. Известные носители:

 Плугарёв, Михаил Викторович (род. 1983) — казахстанский хоккеист.
 Плугарёв, Михаил Михайлович (1912—1965) — участник Великой Отечественной войны, лейтенант, Герой Советского Союза  (1943).